Arabellites mamilatus är en ringmaskart som beskrevs av Zawidzka 1971. Arabellites mamilatus ingår i släktet Arabellites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mamilatus